Un amor inesperado puede referirse a:

 Un amor inesperado, película estadounidense de 2009. 

 Un amor inesperado, película estadounidense de 2004.